Bjørn Rasmussen er navnet på flere personer:

 Bjørn Rasmussen, dansk fodboldspiller
 Bjørn Rasmussen (forfatter) (født 1983), dansk forfatter
 Bjørn Rasmussen (filmkritiker), dansk filmkritiker og forfatter